

Anno 
 334 o 334 a.C.

Codici 
 334 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tsingtao, nello Shandong, in Cina

Matematica 
 334 – numero